Merrill se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elmer Drew Merrill
 Gary L. Smith Merrill
 George Knox Merrill